Mallinger ist der Familienname folgender Personen: 

 Bernie Mallinger (* 1969), österreichischer Musiker
 Josef Mallinger (1881–1963), österreichischer Politiker (Landbund)
 Marie Mallinger (1878–1959), deutsche Theaterschauspielerin
 Mathilde Mallinger (1848–1920), österreichische Opernsängerin
 Regina Mallinger, auch Ina Regen, (* 1984), österreichische Singer-Songwriterin

Siehe auch:
 Malinger